Cerretesi – abitanti di Abbadia Cerreto
Cerretesi – abitanti di Cerreto Grue
Cerretesi – abitanti di Cerreto Guidi
Cerretesi – abitanti di Cerreto Sannita
Cerretesi – abitanti di Cerreto d'Asti
Cerretesi – abitanti di Cerreto d'Esi